Vitis kan syfta på:

Vitis (släkte) – ett växtsläkte i familjen vinväxter

Geografi

Österrike 

 Vitis (kommun i Österrike), Niederösterreich, Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, 

Robotskapade Österrikeförgreningar